Brynja kan syfta på:

 Brynja (namn) – ett isländskt kvinnonamn
 Brynja – ett plagg tillverkat av ringväv, oftast en ringbrynjeskjorta
 Nätbrynja – en nätundertröja för män gjord av bomull